Якушкин, Дмитрий:
 Якушкин, Дмитрий Дмитриевич (род. 1957) — пресс-секретарь первого президента России Бориса Ельцина и советник главы администрации президента РФ; сын Д. И. Якушкина.
 Якушкин, Дмитрий Иванович (1923—1994) — советский разведчик, генерал-майор; сын И. В. Якушкина, внук В. Е. Якушкина.